Románia
 Kománfalva (rom. Comănești), település Arad megyében
 Kománfalva (rom. Comănești), település Bákó megyében

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok